Sulussuut Oqqorteq bezeichnet:
 Sulussuut Oqqorteq (Berg, Ikertivaq), Berg im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Sulussuut Oqqorteq (Berg, Tasiilalik), Berg im Distrikt Ammassalik, Grönland